Дми́трий Алексе́евич Редин (род. , , Украинская ССР) — российский , доктор исторических наук (2007), доцент (1998).

Биография 
В 1990 г. окончил исторический факультет Уральского университета (ныне Уральский Федеральный Университет). В 1988, 1989 гг. проходил стажировку в Московском государственном историко-архивном институте на кафедре вспомогательных исторических дисциплин.

С 1986 по 1990 г. — сотрудник археографической лаборатории исторического факультета Уральского университета, с 1991 г. — заместитель начальника, с 1992 по 1994 г. — начальник Уральской археографической экспедиции. С 1990 по 1994 г.- ассистент кафедры истории России Уральского университета.

В 1995 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук «Власть, заводовладельцы, рабочие: проблема взаимоотношений во второй половине XVIII в. (На примере уральской частной металлургии)».

С 1999 по 2007 г. — заместитель заведующего кафедрой истории России, помощник декана исторического факультета (1999, 2000). В 2007 году избран заведующим кафедрой истории России и защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «Государственное управление на Урале в эпоху Петровских реформ (западные уезды Сибирской губернии в 1711—1727 гг.)». В 2008 г. Д. А. Редин организовал при кафедре истории России Уральского университета научный семинар «Древняя и новая история России».

В 2007—2008 гг. руководил вновь созданным отделом информационной и издательской политики Уральского университета, организовав работу пресс-службы и принял участие в реорганизации официального веб-сайта университета.

Член ученого совета Уральского университета (1986—1988, с 2007) и ученого совета исторического факультета университета (1986—1988, с 1996).

С 2008 г. входит в состав Объединённого совета по гуманитарным наукам УрО РАН и совета по защите диссертаций по историческим наукам Института истории и археологии УрО РАН (с 2008). С 2009 г. работает по совместительству ведущим научным сотрудником сектора локальной истории и истории повседневности того же института.

В разные годы читал общие и специальные курсы на историческом факультете, факультете искусствоведения и культурологии Уральского университета, в Институте повышения квалификации и переподготовки Уральского университета: «Истории России с древнейших времен до конца XVII в.», «Общественно-политическая мысль и культура России XVII—XVIII вв.», «История русского права IX—XVII вв.», «Система государственного управления в России XVII—XVIII вв.», «Русская геральдика»; вел семинарские и практические занятия по истории Древней и Средневековой Руси, источниковедению Древней Руси. Один из организаторов факультетской Весенней научной студенческой школы «Социальная история: новые подходы» (действует ежегодно с 2003 г.).

В 2007 г. совместно с коллегами из Института истории и археологии УрО РАН и преподавателями кафедры новой и новейшей истории исторического факультета Уральского университета Д. А. Редин организовал научно-образовательный центр (НОЦ) «Социальная история», входит в его Академический совет — руководящий орган этого совместного вузовско-академического подразделения. В 2009 г. коллектив сотрудников НОЦ «Социальная история» под научным руководством Д. А. Редина стал победителем конкурса на заключение госконтракта с Федеральным агентством по науке и инновациям РФ в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России».

В качестве члена Комиссии по символам Законодательного собрания Свердловской области Д. А. Редин работал над созданием официальных символов муниципальных образований Свердловской области.

Научная деятельность 
Сфера научных интересов: социально-политическая и экономическая история; история права и государственного управления России XVII—XVIII вв.; социально-политические и правовые аспекты хозяйственного освоения Урала и Западной Сибири в XVIII в.; источниковедение; феномен переходности от Средневековья к Новому времени. При федеральной целевой финансовой поддержке НОЦ «Социальная история» занялся реализацией научно-исследовательского проекта по комплексному изучению проблем переходного периода от Средневековья к Новому времени в России и странах зарубежной Европы (XVI—XIX вв.).

Автор более 100 научных, научно-методических и научно-популярных работ, в том числе трех монографий; ответственный редактор ряда изданий.

Один из инициаторов создания и член редколлегии ежегодного сборника (альманаха) научных трудов «Проблемы истории России», с 2007 года — ответственный редактор сборника, член редколлегии возобновленного «Уральского археографического ежегодника», заместитель главного редактора журнала «Известия Уральского государственного университета» (2007, 2008); заместитель главного редактора серии «Гуманитарные науки» того же журнала (с 2009), член редколлегии журналов «Уральский исторический вестник» (Институт истории и археологии УрО РАН) и «Российская история», включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК.

Основные работы 
 История Урала с древнейших времен до середины XIX в. : учеб. пособие. Екатеринбург, 2002 (в соавт. с А. Т. Шашковым и др.);
 Административные структуры и бюрократия Урала в эпоху Петровских реформ (западные уезды Сибирской губернии в 1711—1727 гг.). Екатеринбург, 2007;
 Полковые дистрикты в системе местного управления России первой трети XVIII века : (На примере Сибирской губернии) // Проблемы социальной и политической истории России. М., 2009. С. 161—173;
 Границы и маркеры социальной стратификации России XVII—XX вв.: векторы исследования. СПб.: Алетейя, 2018. (отв. ред);
 Этюды по русской истории Нового времени (административный и социальный аспекты). Екатеринбург, 2019.

Награды и премии 
 1999 — почетная грамота Министерства общего и профессионального образования Свердловской области;
 2000 — «Четвертая власть. За заслуги перед прессой» за большой вклад в развитие и популяризацию историко-культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа;
 2008 — почетная грамота Правительства Свердловской области.

Примечания

Литература 
 Серов Д. О. Polizeistaat Петра I: уральское претворение : Размышления о монографии Д. А. Редина «Административные структуры и бюрократия Урала в эпоху Петровских реформ» // Изв. Урал. гос. ун-та. 2008. № 55. С. 203—216.

Выпускники Уральского государственного университета
Преподаватели Уральского государственного университета
Преподаватели Уральского федерального университета
Сотрудники Института истории и археологии УрО РАН